«Самоубийца» — советский художественный фильм режиссёра Валерия Пендраковского, экранизация одноимённой пьесы Николая Эрдмана.

Сюжет 
Маленький человек Семён Семёнович Подсекальников (Сергей Шакуров) живёт на иждивении жены, «измученной женщины», которой однажды ночью устраивает «пантомиму» на тему ливерной колбасы. Проснувшись и не обнаружив мужа рядом, Мария Лукьяновна (Ирина Бякова) воображает себе, что он собрался покончить с собой. О происшествии ставят в известность Калабушкина (Леонид Куравлёв), соседа Подсекальниковых по коммунальной квартире. Калабушкин требует от Подсекальникова сдать оружие, которого у него нет, а затем сам же подкладывает ему в пальто револьвер. Слух о предстоящем самоубийстве Подсекальникова распространяется стремительно, жильцы «дома коммунистического быта» наперебой предлагают ему застрелиться не просто так, а во имя чего-то. Назначив дату и время самоубийства, жильцы никак не могут договориться между собой, во имя чего же всё-таки застрелиться Подсекальникову.

В день предстоящего самоубийства заинтересованные в этом лица устраивают шикарный банкет с цыганами. Наконец-то Подсекальников впервые в жизни никого не боится и может говорить и делать, что хочет, ведь всё равно умирать. В изрядном подпитии он даже звонит в Кремль: «Я Маркса прочёл и Маркс мне не понравился. Повесили трубку — меня испугался Кремль!». В назначенное время Подсекальников прощается со всеми присутствующими и удаляется, прихватив бутылку «для храбрости». Он готовится к самоубийству — занавешивает зеркала, кладёт венок на свой гроб, но в последний момент ему не хватает решительности. Услышав приближение жильцов, Подсекальников ложится в гроб, притворившись мёртвым, и выслушивает панегирики на собственной панихиде и соболезнования безутешной «вдове». Наконец он не выдерживает этого представления и «воскресает». Подсекальников передумал, теперь он уже не хочет умирать ни за кого: «Все ваши достижения оставьте себе, а мне дайте тихую жизнь и приличную зарплату. Нам трудно жить, разрешите нам это говорить хотя бы шёпотом». Оскорбленные в лучших чувствах граждане понимают, что их обманули, и требуют от Подсекальникова возместить расходы или довести задуманное до конца. В ответ Подсекальников предлагает вместо себя застрелиться любому из присутствующих. В итоге ему приходится спасаться бегством, следом за ним гонятся возмущенные жильцы.

Заканчивается фильм символично: в последних сценах герои бегут по улицам Москвы 1990 года, проходя мимо митингов только разрешённых новых политических партий: демократов, националистов и т.д. Вслед героям оборачиваются участники этих митингов — все они оказываются с лицами главного героя, «подсекальниковыми».

Действие фильма чередуется с музыкальными номерами, в которых звучат сатирические куплеты в исполнении конферансье (Валентин Гафт).

В ролях 
 Сергей Шакуров — Подсекальников, маленький человек
 Леонид Куравлёв — Калабушкин, заведующий тиром
 Александр Трофимов — Аристарх Доминикович, интеллигент
 Вячеслав Невинный — Пугачев, торговец
 Владимир Меньшов — Виктор Викторович, писатель
 Елена Степаненко — Клеопатра Максимовна
 Ольга Волкова — Раиса Филипповна
 Ирина Бякова — Мария Лукьяновна
 Елизавета Никищихина — Серафима Ильинична
 Игорь Кашинцев — отец Елпидий
 Елена Бушуева — Маргарита Ивановна
 Валентин Гафт — конферансье
в эпизодах:

 Александра Терёхина
 Галина Семёнова
 Владимир Фирсов
 Сергей Габриэлян
 Борис Юрченко
 Виктор Махмутов
 Валерий Ненашев
 Игорь Марычев
 Игорь Ветров
 Готлиб Ронинсон — вырезающий профили вождей
 Андрей Крюков
 Людмила Колпакова
 Е. Лысова
 Александр Мыльников
 Роман Барышев
 Валерий Гущенков
 Дима Предтеченский

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Валерий Пендраковский
 Оператор-постановщик: Валентин Макаров
 Художник: Борис Бланк
 Композитор: Эдисон Денисов
 Звукооператор: Рэм Собинов
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Сергей Скрипка
 Текст песен: Юрий Ряшенцев
 Режиссёр: Ольга Алексеева
 Оператор: Вадим Милиоти
 Монтаж: Н. Добрунова
 Грим: Н. Колодкина
 Костюмы: Т. Разумовская
 Комбинированные съёмки: оператор Александр Двигубский, художник Павел Хурумов
 Балетмейстер: Е. Зернов
 Редактор: Н. Боярова
 Музыкальный редактор: А. Лаписов
 Ассистенты:
 режиссёра Р. Фёдорова, Л. Везне
 оператора Е. Донской, И. Зиньковский
 Художник-декоратор: Ф. Билимов
 Постановщик трюков: Сергей Воробьёв
 Административная группа: Р. Кулабухова, К. Федосеева
 Директор: Юрий Беспалов

Дополнительные факты 
 В фильме процитировано высказывание Сталина о пьесе Эрдмана:

…Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийца». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна… (1931)

 Отдельные сцены фильма были сняты на крыше «Дома на набережной» в Москве.

Ссылки 
 Фильм на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм на mosfilm.ru
 

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1990 года
Трагикомедийные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Николай Эрдман
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях